Hermann Baumann (ur. 1921) – szwajcarski zapaśnik, medalista olimpijski
 Hermann Baumann (ur. 1934) – niemiecki waltornista